Кітаґава (Коті)
Кітаґава (Міядзакі)